

Geografia
 Regno Unito
 Selby – paese del North Yorkshire
 Selby – distretto del North Yorkshire
 Stati Uniti d'America
 Selby – capoluogo della Contea di Walworth, Dakota del Sud
 Selby-on-the-Bay – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland

Persone
 Andrew Selby – pugile britannico
 Brit Selby – ex hockeista su ghiaccio canadese
 David Selby – attore statunitense
 Hubert Selby Jr. – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Josh Selby – cestista statunitense
 Lee Selby – pugile britannico, fratello di Andrew
 Mark Selby – giocatore di snooker inglese
 Norman Selby, meglio noto come Kid McCoy – pugile e attore statunitense
 Prideaux John Selby – ornitologo, botanico, artista e proprietario terriero inglese
 Roberto di Selby – cortigiano e politico anglo-normanno, cancelliere del Regno di Sicilia
 Sarah Selby – attrice statunitense
 Sidney Royel Selby III, meglio noto con lo pseudonimo di Desiigner – rapper e cantante statunitense
 Thomas Henry Selby – politico statunitense